Hakon Aasnæs (1894-1973) – tiratore norvegese
 Hans Aasnæs (1902-1965) – tiratore norvegese